Sezon 2013 w British GT – dwudziesta pierwsza edycja serii wyścigowej British GT Championship. Sezon rozpoczął się 1 kwietnia na torze Oulton Park, a zakończył się 6 październik ana torze Donington Park, po rozegraniu 10 rund.

Lista zgłoszeń

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

GT3

GT4

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona British GT

2013
2013 w sportach motorowych
2013 w Wielkiej Brytanii
2013 w Holandii